Il gruppo dell'herderite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'herderite 
 Bergslagite
 Herderite
 Hydroxylherderite

Note 

Herderite